Als Independence-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 Independence-Klasse (1814), eine Klasse von vier 90-Kanonen-Linienschiffen der amerikanischen Marine (1814–1912)
 Independence-Klasse (1942), eine Klasse von neun Leichten Flugzeugträgern der amerikanischen Marine (1943–1956)
 Independence-Klasse (2008), eine Klasse von Littoral Combat Ships der amerikanischen Marine, seit 2010
 Independence-Klasse (2015), eine Klasse von acht Patrouillenboote der Marine der Republik Singapur, seit 2017